Miguel Rojas ist der Name folgender Personen:

* Miguel Rojas (Fußballspieler, 1968) (* 1968), chilenischer Fußballspieler
 Miguel Rojas (Fußballspieler, 1977) (* 1977), kolumbianischer Fußballspieler
 Miguel Limón Rojas (* 1943), mexikanischer Politiker
 Miguel Tadeo Rojas (* 1961), paraguayischer Politiker (Innenminister)